Joan Margarit o Juan Margarit puede hacer referencia a:
 Joan Margarit i Consarnau (1938-2021), poeta y arquitecto español.
 Juan Margarit y Pau (1421-1484), prior agustino, obispo de Elna, obispo de Gerona (1462-84), cardenal, canciller de Aragón y humanista.
 Joan Margarit i de Requesens (1468-1554), presidente de la Generalidad de Cataluña, obispo de Gerona (1534-54) y canónigo de Barcelona.